Mourgana germaineae är en snäckart som beskrevs av Ev. Marcus och Er. Marcus 1970. Mourgana germaineae ingår i släktet Mourgana och familjen Caliphyllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
germaineae